Eddie Charlton ist der Name folgender Personen:

* Eddie Charlton (Snookerspieler) (1929–2004), australischer Snookerspieler
 Eddie Charlton (Squashspieler) (* 1988), englischer Squashspieler